La Serie A 1983-84 è stata la 65ª edizione della massima serie del Campionato italiano maschile di pallanuoto. La formula del torneo subisce un radicale cambiamento in quanto vengono introdotti i Play-off. In questa prima stagione la serie A viene divisa in due gironi: nel girone A1 vengono inserite le prime 8 classificate della stagione 1983, nell'A2 le altre 4 e le migliori 4 della Serie B. Tutte le squadre accedono alla fase successiva, in cui vengono suddivise in ulteriori 4 gironi in base al piazzamento; le migliori 2 accedono ai Play-off per il titolo, le altre si giocano l'accesso alla futura Serie A1.

Alla fine si impone la Pro Recco aggiudicandosi il suo diciottesimo titolo italiano, il terzo consecutivo.

Prima Fase

Seconda Fase

Play-Off

Risultati

Quarti di Finale

Semifinali

Finale Scudetto

Verdetti
 Pro Recco Campione d'Italia

Bibliografia

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1983
Sport acquatici nel 1984
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto